Gouvernementsgebouw (Assen)
 Gouvernement (Limburg), Maastricht
 Oud Gouvernement, Maastricht

Zie ook 
 Gouvernementslogeergebouw
 Provinciehuis